Соревнования по прыжкам в воду с метрового трамплина среди мужчин на летней Универсиаде 2015 прошли 6 июля 2015 года. В соревнованиях принял участие 21 спортсмен.

Расписание соревнования

Формат соревнования 
На квалификационной стадии каждый спортсмен совершает по 6 прыжков. Двое лучших напрямую отправляются в финал. Спортсмены, занявшие места с 3 по 12 образуют 2 полуфинала из которых 6 лучших попадают в финал. В финале 8 спортсменов разыгрывают комплект наград делая по 6 прыжков.

Квалификация

Полуфинал

Финал 

Прыжки в воду на летней Универсиаде 2015